Адриан Кнуп (род. 2 июля 1968, Листаль) — футболист, нападающий сборной Швейцарии.

Клубная карьера 
Начал карьеру в 1986 году в «Базеле», в 1988 перешёл в «Арау». В «Арау» Адриан провел только один сезон, после чего подписал контракт с «Люцерном». В 1990 году по итогам сезона Кнуп был назван лучшим игроком «Люцерна».

В 1992 году Кнуп перешёл в немецкий «Штутгарт». В 1994 сменил его на «Карлсруэ», с которым дошёл до финала Кубка Германии, уступив «Кайзерслаутерну». В 1996 году провел 5 матчей за турецкий «Галатасарай», после чего вернулся в «Базель», где и завершил карьеру в 1998 году.

Карьера за национальную сборную 
Он играл за швейцарскую национальную сборную с 1989 по 1996 годы. Он забил 26 голов в 49 матчах. Два из них он забил в матче против сборной Румынии, выиграв матч со счётом 4-1 на чемпионате мира по футболу 1994 против сборной США.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте NFT 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Арау»
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК «Галатасарай»